Тверской драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской армии:

 Тверской драгунский полк — наименование в 1706—1763 годах полка, сформированного в 1702 году и в 1763 году переформированного в карабинерный. Расформирован в 1775 году.
 Тверской драгунский полк — наименование в 1801—1837 годах полка, сформированного в 1798 году как кирасирский; в 1801—1918 — драгунский; с 1907 — 16-й драгунский Тверской полк. Расформирован в 1918 году.